Alessandra Magnaguagno (n. 1973) ex calciatrice e giocatrice di calcio a 5 italiana
 Sara Magnaguagno (n. 1986) allenatrice di calcio ex calciatrice italiana